Colt (Arkansas)
 een wapenfabrikant, zie Colt's Manufacturing Company
 een telecommunicatiebedrijf, zie COLT
 Mitsubishi Colt, een automodel
 de NAVO-Codenaam voor de Antonov An-2
 golfbaanarchitect Harry Colt (1869-1951)